Realisme (kunststroming), een kunststroming
 Realisme (literatuur)
 Realisme (filosofie), een stroming in de filosofie
 Realisme (internationale betrekkingen), een theorie in de internationale politiek
 Realisme (kwantummechanica), een term uit de kwantummechanica
 Realisme (interactie), beschrijft hoe verschillende waarnemingen elkaar benaderen
 Realisme (waarde), een waarde
 Realisme (kunstbeurs), een kunstbeurs in Amsterdam
 Realpolitik, een Duitse term voor wijze van politiek bedrijven